Пол Айзебарт (,  15 травня 1966, Сарнія) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 

Виступав за Державний університет «Боулінг-Грін» (NCAA), «Ютіка Девілс» (АХЛ), «Нью-Джерсі Девілс», «Детройт Ред-Вінгс», «Вінніпег Джетс», «Чикаго Блекгокс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Клівленд Ламберджекс» (ІХЛ), ХК «Рапперсвіль».

Нагороди 
 Нагорода Леса Каннінгема — 1990
 Трофей Джона Б. Солленбергера — 1990
 Нагорода Плюс-Мінус — 1992
 Трофей Бада Лайта — 1992

Статистика

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Сарнії (Онтаріо)
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ